Frénois, ancienne commune française des Ardennes, intégrée en 1965 à Sedan.
 Frénois, commune française de la Côte-d'Or.
 Frénois, commune française des Vosges.

 Frenois, localité belge de la commune de Chiny.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France